Ç, ç (C с седилью) — буква расширенной латиницы. В разных языках она обозначает разные звуки.

Во французском языке означает звук  перед буквами a, o, u (ça ). Аналогично используется в португальском и каталанском языках.

В албанском и в большинстве романизированных тюркских алфавитов Ç обозначает звук  ( — «чай») в отличие от яналифа, где обозначала  или .

Во время проекта латинизации русского языка эта буква соответствовала кириллической букве Цц.

В международном фонетическом алфавите соответствует глухому палатальному спиранту.

В курдской латинице, используемой в Армении и Грузии, обозначает звук .

См. также 
 Список латинских букв
 Диакритические знаки

Примечания

Ссылки 

Новый тюркский алфавит